Emil Sitko – calciatore statunitense
 Nikolay Sitko – cavaliere sovietico
 Pavel Sitko – calciatore bielorusso
 Roman Sitko – presbitero polacco, venerato come martire e beato dalla Chiesa cattolica